Marc Vidal puede referirse a:

 Marc Vicente Vidal (2000-), guardameta de fútbol español;
 Marc Vidal (1982-), actor pornográfico checo.